L'edizione 1998-1999 della First Division fu la 96º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, l'8° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 1998-99

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1999